Ljeskovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dvor, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 69 stanovnika te 33 obiteljskih kućanstava.

Popis 1991.
 
Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Ljeskovac je imalo 220 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji